Världsmästerskapet i rugby 2015 var det 8:e världsmästerskapet i rugby och spelades mellan 18 september och 31 oktober 2015. Mästerskapet arrangerades av England men vissa matcher spelades i Cardiff, Wales.

Nya Zeeland vann mästerskapet och försvarade därmed sin titel från 2011.  

Beslutet att låta England arrangera mästerskapet togs av International Rugby Board vid ett möte i Dublin den 28 juli 2009. I omröstningen besegrades Italien, Japan och Sydafrika.

Arenor 
Tretton stycken arenor användes under mästerskapet. Tolv av arenorna ligger i England medan Millennium Stadium ligger i Wales.

Gruppspel 
De 20 deltagande nationerna delades in i fyra grupper med fem lag i vardera grupp. Varje grupp bestod av tio matcher där alla lagen mötte varandra en gång. Lagen tilldelades fyra poäng vid vinst, två poäng vid oavgjort och noll poäng vid förlust. Ett lag som gjorde fyra eller fler försök (tries) i en match fick en bonuspoäng vilket även gavs ett lag som förlorade med sju poäng eller mindre. 

Ettorna och tvåorna i varje grupp avancerade till kvartsfinalerna. De lagen som avancerade till kvartsfinalerna kvalificerade sig för världsmästerskapet i rugby 2019 tillsammans med de fyra tredjeplacerade lagen i varje grupp.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Referenser

Externa länkar

 Officiell webbplats

2015 i Storbritannien
Rugby
Sportåret 2015
Sportevenemang i Storbritannien